Il logo è una rappresentazione grafica per rappresentare un prodotto o un marchio di fabbrica.

Logo può anche riferirsi a:

 Logo – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Logo – comune del Mali nel circondario di Kayes
 Logo – linguaggio di programmazione grafico
 Logo – frazione di Plesio, in provincia di Como
 Logo! – PLC per automazioni domestiche
 Logo – rete televisiva statunitense trattante tematiche LGBT

Pagine correlate 

Logos (disambigua)